Thomas Eriksson, švedski hokejist, * 16. oktober 1959, Stockholm, Švedska.

Eriksson je v švedski ligi igral štirinajst sezon za klub Djurgårdens IF, s katerim je osvojil štiri naslove švedskega državnega prvaka, v sezonah 1982/83, 1989/90, 1990/91 in 1991/92, v sezoni 1994/95, svoji zadnji sezoni pred upokojitvijo, pa je igral za Västerås IK. Klub Djurgårdens IF je upokojil njegovo številko dresa 27. Leta 1979 ga je na NHL naboru izbral klub Philadelphia Flyers, za katerega je zaigral v sezoni 1980/81 in zanj igral v petih sezonah. V ligi NHL je skupno odigral 208 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 22 golov in 76 podaj, ter devetnajst tekem končnice, na katerih je dosegel tri podaje. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je obakrat osvojil bronasto medaljo, in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco odigral 179 tekem.

Pregled kariere 

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 20
| 0
| 4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 25
| 6
| 4
| 10
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 35
| 6
| 13
| 19
|
| 70
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 12
| 11
| 23
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Maine Mariners
| AHL
| 80/81
|
| 54
| 11
| 20
| 31
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 80/81
|
| 24
| 1
| 10
| 11
|
| 14
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 81/82
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 37
| 7
| 5
| 12
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska 2. liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 32
| 12
| 9
| 21
|
| 51
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 26
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 83/84
|
| 68
| 11
| 33
| 44
|
| 37
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 84/85
|
| 72
| 10
| 29
| 39
|
| 26
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 85/86
|
| 43
| 0
| 4
| 4
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 34
| 8
| 11
| 19
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 39
| 13
| 17
| 30
|
| 36
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 38
| 6
| 13
| 19
|
| 50
|
| 8
| 3
| 3
| 6
|
| 20
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 39
| 11
| 12
| 23
|
| 106
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 22
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 9
| 4
| 1
| 5
| +7
| '''14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 39
| 16
| 11
| 27
|
| 62
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 12
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 31
| 7
| 7
| 14
|
| 46
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 37
| 7
| 10
| 17
|
| 48
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 38
| 5
| 13
| 18
|
| 46
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 10
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 8
| 8
| 16
|
| 48
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 855
| bgcolor="#7FFF00" | 167
| bgcolor="#7FFF00" | 253
| bgcolor="#7FFF00" | 420
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 1024
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 91
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 116
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1979
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Maine Mariners
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti z upokojenimi številkami